Sovetsk kan syfta på:

Geografi

Ryssland
Sovetsk – en stad i Kaliningrad oblast, tidigare känd som Tilsit;
Sovetsk (Kirov oblast) – en stad i Kirov oblast;
Sovetsk (Tula oblast) – en stad i Tula oblast.